W  Rumunii
 Slătioara – gmina w okręgu Aluta
 Slătioara – wieś w okręgu Aluta, w gminie Slătioara

 Slătioara – wieś w okręgu Suczawa, w gminie Râșca
 Slătioara – wieś w okręgu Suczawa, w gminie Stulpicani

 Slătioara – wieś w okręgu Marmarosz, w gminie Strâmtura